«Авария против!» — неномерной альбом российской поп-группы «Дискотека Авария», выпущенный в июле 2000 года. Альбом содержит ремиксы исполнителей «Ляпис Трубецкой», «Мумий Тролль», «Блестящие», Green Grey, «Жуки» и оригинальные композиции, включая «Пей пиво!».

Все хиты: Авария против! 
16 ноября 2000 был выпущен сборник хитов, в который вышли как предыдущие синглы группы, так и ремиксы с альбома «Авария против».

Список композиций

Клипы 
 Влечение (Авария против Жуков) (2000)
Пей Пиво! (2000)
 Чао Бамбина (2000)

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 2000 года
Поп-альбомы
Альбомы России
Альбомы группы «Дискотека Авария»